Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Mikael Pernfors 6-4, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (terzo turno)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 David Pate (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Robert Seguso (quarti di finale)
 Andre Agassi (Campione)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Mikael Pernfors (terzo turno)

 Mikael Pernfors (finale)
 Kevin Curren (semifinali)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Paul Annacone (terzo turno)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 Jim Pugh (terzo turno)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Jim Grabb (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1988